Cormorant peut désigner :
 Cormorant, une localité non incorporée du Manitoba au Canada ;
 l'île Cormorant en Colombie-Britannique au Canada ;
 l'île Cormorant en Antarctique ;
 Cormorant Key, une île de l'archipel des Keys en Floride aux États-Unis ;
 le lac Cormorant dans le Manitoba au Canada ;
 le , nom porté par de nombreux navires de la Royal Navy ;
 le , nom porté par plusieurs navires de l'US Navy ;
 la revue Cormorant, désormais intitulée Marine Ornithology.